Carl McHugh – calciatore irlandese
 Collin McHugh – giocatore statunitense di baseball
 Frank McHugh – attore statunitense
 James Thomas McHugh – vescovo cattolico statunitense
 Jimmy McHugh – compositore statunitense
 John McHugh – politico statunitense
 Robert McHugh – calciatore scozzese